Пси́хика (от  «душевный, жизненный») — сложное понятие в  психологии и медицине, которое в зависимости от областей знаний и направлений наук определяется как:
 Совокупность мыслительных процессов и явлений (ощущения, восприятия, эмоции, память и т. п.); специфический аспект жизнедеятельности животных и человека в их взаимодействии с окружающей средой.
 «Форма активного отображения субъектом объективной реальности, возникающая в процессе взаимодействия высокоорганизованных живых существ с внешним миром и осуществляющая в их поведении (деятельности) регулятивную функцию».
 Системное свойство высокоорганизованной живой материи, заключающееся в активном отражении субъектом объективного мира, в построении неотчуждаемой от него картины мира и регуляции на этой основе своего поведения и деятельности.
 Внутренний мир человека.

Психика животных — субъективный мир животного, охватывающий весь комплекс субъективно переживаемых процессов и состояний: восприятие, память, мышление, намерения, сны и т. п.

Психика характеризуется такими качествами, как целостность, активность, развитие, саморегуляция, коммуникативность, адаптация ; связана с соматическими процессами. Появляется на определённой стадии биологической эволюции.  И. П. Павлов отождествлял психическую деятельность с высшей нервной деятельностью. Изучением психики занимается наука психология. К 1970-м годам на стыке психологии, неврологии и физиологии сложилась нейропсихология — отрасль психологии, изучающая мозговые механизмы психических процессов.

Вопросы происхождения и развития психики 
В истории науки высказывались различные точки зрения на место психики в природе. Так, согласно панпсихизму, одушевлённой является вся природа. Биопсихизм приписывал психику всем живым организмам, включая растения. Теория нейропсихизма признавала наличие психики только у существ, имеющих нервную систему. С точки зрения антропопсихизма психика есть только у человека, а животные являются своего рода автоматами.

В более современных гипотезах в качестве критерия наличия психики принимается та или иная способность живого организма (например, способность к поисковому поведению). Среди множества таких гипотез особое признание получила гипотеза А. Н. Леонтьева. Он предложил считать объективным критерием наличия психики способность организма реагировать на  абиотические (биологически нейтральные) воздействия — те виды энергии или свойства предметов, которые не участвуют непосредственно в обмене веществ. Абиотические воздействия сами по себе не полезны и не вредны для организма. Такая способность называется чувствительностью; согласно Леонтьеву, она имеет объективный и субъективный аспекты. Объективно она проявляется в реагировании, в первую очередь двигательном, на данный агент. Субъективно — во внутреннем переживании, ощущении данного агента. Реагирование на биологически нейтральные воздействия обнаруживается практически у всех животных, поэтому есть основания считать, что у животных есть психика. Эта способность реагирования есть уже у простейших одноклеточных организмов, например, у инфузории.

У растений науке известны реакции только на биологически значимые воздействия. Например, корни растений при соприкосновении с раствором питательных веществ в почве начинают их всасывать. Способность реагировать на биологически значимые воздействия называется раздражимостью. В отличие от чувствительности, раздражимость не имеет субъективного аспекта.

В эволюции форм психики А. Н. Леонтьев выделил три стадии:
 стадию элементарной сенсорной психики;
 стадию перцептивной психики;
 стадию интеллекта.
К. Э. Фабри оставил только две первых стадии, «растворив» стадию интеллекта в стадии перцептивной психики.

На стадии элементарной сенсорной психики животные способны отражать лишь отдельные свойства внешних воздействий. На стадии перцептивной психики живые существа отражают внешний мир уже в форме не отдельных ощущений, а целостных образов вещей. По современным научным представлениям, психика имеется только у человека и животных.

Основные функции психики 
Костин А. Н.  и Голиков Ю. Я. выделили три основных функции психики: когнитивную, релятивную и регулятивную. При этом когнитивная и регулятивная являются классическими; их назначение состоит в осуществлении познавательных процессов, а также в инициации и организации активности. Дополнительно к ним выделена релятивная функция психики, ее назначение — выработка субъективных отношений к объективной реальности и сосредоточенности на ее требуемых изменениях. По своему содержанию эти отношения разделяются на два типа: эмоциональные и осмысленные.

Психологические факторы лежат в основе поведения (внешне наблюдаемых движений человека и животных) и управляют им.

См. также 

 Высшая нервная деятельность
 Душа
 Психические процессы
 Психические состояния
 Структура человеческой психики (в психоанализе)
 Психическое здоровье
 Психическое расстройство

Примечания

Литература 
 Кон И. С. Психология половых различий / Психология индивидуальных различий. Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер
 , В. Я. Романова. Издание 2-е // М.: ЧеРо, 2002. – 776 с. ISBN 5-88711-178-X. — С. 154-159.
 Крафт-Эбинг Рихард. Половая психопатия / Перевод: Н. Вигдорчик, Г. Григорьев // М.: Родина, 2019. — 576 с., ил. ISBN 978-5-907211-41-4.
 Филатова А. Ф. Психология половых различий и гендерная психология / УДК 159.922.2 // «Вестник Омского университета». 2007, № 1. ISSN 1812-3996. — С. 125-130.

Ссылки 
 Психика

Психология
Психическое здоровье